Gminy w Czechach:
 Brumovice – gmina w powiecie Brzecław
 Brumovice – gmina w powiecie Opawa